Le nom de Montagne de l'Ours en français, peut faire référence à différentes montagnes :

 Bear Mountain
 Bear Butte
 un mont voisin du cours de la Rivière Trois Saumons Est, au Québec.
 Montagne de l'Ours, une montagne en Estrie, au Québec, au Canada
 Медведь-гора, Medved-gora, en russe, appelée Ayu Dağ à l'époque turque, une montagne proche de la ville de Partenit, en Crimée.
 Artzamendi, un mont du Pays basque français.

Voir également 
 Medvejiegorsk, une ville de la république de Carélie, en Russie.